Лися́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Лисянська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лисянська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці